Jackals – manga
Jackals – gruppo musicale
 I Jackals (Jackals) – episodio della sesta stagione di Cold Case - Delitti irrisolti
New Jersey Jackals – squadra di baseball della Northern League
Jackals - La setta degli sciacalli (Jackals) – film del 2017 diretto da Kevin Greutert

Pagine correlate 
Jackal
The Jackal
HMS Jackal